Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Израиль начал участвовать в этой категории с 1964 года, подав AMPAS заявку кинокартиной «Салах Шабати» режиссёра Эфраима Кишона. К концу 2015 года Израиль претендовал на «„Оскар“ для иностранных фильмов» 48 кинолентами. Имея в своём активе 10 фильмов, дошедших до шорт-листа премии, Израиль занимает 6 место из стран, участвующих в «Оскаровской гонке» по количеству «номинаций», однако к настоящему времени ни разу не стал победителем этой категории. Помимо этого, израильский список отличается значительным разнообразием языков — при большинстве фильмов на иврите, основным языком в «Помни» и Moments является французский, в «Поздней женитьбе» — еврейский диалект грузинского языка, в «Аджами» — один из диалектов арабского, поданный на премию в 2015 году фильм «Баба Джун» снят на персидском. Кроме того, в ряде фильмов, включая «Друзья Яны» и «Святая Клара», при иврите как основном языке, значительная часть диалогов ведётся по-русски.

С 1991 года в качестве израильского кандидата на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, как правило, отправляется лауреат израильской кинопремии «Офир», известной как «израильский „Оскар“» и присуждаемой Израильской академией кино и телевидения. Некоторым исключением из этого правила был 2006 год, когда премия «Офир» досталась сразу двум фильмам «Авива, любовь моя» и «Сумасшедшая земля», потребовав дополнительного голосования для выбора из них окончательного кандидата, а также следующий, 2007 год, когда фильм-лауреат «Визит оркестра» был дисквалифицирован AMPAS за преимущественно англоязычный диалог (фактически, по отзывам, «пиджин» еврейско-арабского общения, не понятный носителям английского без субтитров) и заменён занявшей второе место в голосовании картиной «Бофор».

Чемпионом по количеству фильмов, выбранных для заявки на эту категорию «Оскара», является Йосеф Сидар, снявший фильмы «Благоприятное время» (2000; его режиссёрский дебют), «Костёр» (2004), «Бофор» (2007) и «Сноска» (2011) и достигший шорт-листа двумя последними из них. Дважды были представлены в шорт-листе номинации также работы Эфраима Кишона (вышеупомянутый «Салах Шабати» и «Полицейский Азулай» 1971 года) и Моше Мизрахи (фильмы  и «Дом на улице Шлуш» 1972—1973 годов)

Список фильмов

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Израиля

Израиль
Списки:Израиль